De finale van de Coppa Italia van het seizoen 2002/03 werd gehouden op 20 en 31 mei 2003. AC Milan nam het op tegen AS Roma. De heenwedstrijd in het Stadio Olimpico in Rome werd met 1–4 gewonnen door Milan. De terugwedstrijd in het San Siro in Milaan eindigde op een 2–2-gelijkspel. De Milanezen mochten dus de beker in ontvangst nemen.

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Zie ook
AC Milan in het seizoen 2002/03

2003
Coppa
AC Milan
AS Roma
Sportevenement in Rome
Sportevenement in Milaan